Theo (eller Theodore eller Theodorus) van Gogh kan syfta på:

 Theo van Gogh (konsthandlare) (1857–1891) – bror till konstnären Vincent van Gogh
 Theo van Gogh (filmregissör) (1957–2004) – ättling till ovanstående namne